Виктор Макушин:
 Макушин, Виктор Николаевич (род. 1965) — бывший президент Промышленной группы МАИР.
 Макушин, Виктор Юрьевич (род. 1971) — член Национального Союза художников Украины, автор многих памятников и мемориальных досок в городе Николаеве и области.